Das Wort Topo steht für

 Topo, eine grafische Darstellung einer Kletterroute z. B. in einem Kletterführer
 einen Personal Roboter der Firma Androbot
 Vorsilbe mit der Bedeutung Ort oder Raum, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 Trioctylphosphinoxid, Chemikalie 
 Topo (Calheta), Gemeinde in Portugal
 Torpan Pojat,  finnischer Basketballverein
 Topo (Einheit), altes Flächenmaß in Peru

Topo ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Topo (* 2003), deutsch-serbischer Tennisspieler

Siehe auch 

 El Topo
 Topos
 Toppo